Arauca – rzeka w Kolumbii i Wenezueli
 Arauca – miasto w Kolumbii
 Arauca – departament w Kolumbii